En tonlös bilabial frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett fi).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa bilabiala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
Den tonlösa bilabiala frikativan återfinns som allofon för  framför  i japanska och koreanska.

Fonetik
Konsonantljud